Dit is een lijst van planetoïden 45101-45200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45101) - || 1999 XA68|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45102) - || 1999 XN69|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45103) - || 1999 XJ70|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45104) - || 1999 XY73|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45105) - || 1999 XU74|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45106) - || 1999 XX74|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45107) - || 1999 XA75|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45108) - || 1999 XD76|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45109) - || 1999 XZ76|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45110) - || 1999 XH77|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45111) - || 1999 XJ77|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45112) - || 1999 XG78|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45113) - || 1999 XZ78|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45114) - || 1999 XY81|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45115) - || 1999 XN82|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45116) - || 1999 XE83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45117) - || 1999 XA85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45118) - || 1999 XZ85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45119) - || 1999 XA86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45120) - || 1999 XX86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45121) - || 1999 XZ86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45122) - || 1999 XB88|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45123) - || 1999 XH88|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45124) - || 1999 XS88|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45125) - || 1999 XA89|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45126) - || 1999 XB89|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45127) - || 1999 XS89|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45128) - || 1999 XC91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45129) - || 1999 XJ91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45130) - || 1999 XQ91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45131) - || 1999 XE92|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45132) - || 1999 XJ93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45133) - || 1999 XM93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45134) - || 1999 XN93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45135) - || 1999 XN94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45136) - || 1999 XO94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45137) - || 1999 XH96|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45138) - || 1999 XC97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45139) - || 1999 XP97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45140) - || 1999 XW98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45141) - || 1999 XZ100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45142) - || 1999 XJ102|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45143) - || 1999 XO103|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45144) - || 1999 XA104|| 7 december 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (45145) - || 1999 XN105|| 8 december 1999 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (45146) - || 1999 XC106|| 11 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (45147) - || 1999 XA108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (45148) - || 1999 XD109|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (45149) - || 1999 XN110|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (45150) - || 1999 XP110|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (45151) - || 1999 XB111|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (45152) - || 1999 XO112|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (45153) - || 1999 XD113|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (45154) - || 1999 XL113|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (45155) - || 1999 XW113|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (45156) - || 1999 XV114|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (45157) - || 1999 XA117|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (45158) - || 1999 XJ117|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (45159) - || 1999 XQ119|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (45160) - || 1999 XS123|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (45161) - || 1999 XX123|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (45162) - || 1999 XX124|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (45163) - || 1999 XE127|| 9 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (45164) - || 1999 XK127|| 9 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (45165) - || 1999 XS128|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45166) - || 1999 XZ128|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45167) - || 1999 XG129|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45168) - || 1999 XG130|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45169) - || 1999 XQ132|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45170) - || 1999 XF133|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45171) - || 1999 XB134|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45172) - || 1999 XG134|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45173) - || 1999 XU136|| 14 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (45174) - || 1999 XO137|| 2 december 1999 || LONEOS
|-
| (45175) - || 1999 XB140|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45176) - || 1999 XQ140|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45177) - || 1999 XS140|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45178) - || 1999 XW143|| 13 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (45179) - || 1999 XQ144|| 15 december 1999 || T. Urata
|-
| (45180) - || 1999 XK145|| 7 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45181) - || 1999 XZ146|| 7 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45182) - || 1999 XC147|| 7 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45183) - || 1999 XG153|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45184) - || 1999 XL155|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45185) - || 1999 XM157|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45186) - || 1999 XK158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45187) - || 1999 XY158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45188) - || 1999 XK159|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45189) - || 1999 XC160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45190) - || 1999 XN161|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (45191) - || 1999 XU163|| 8 december 1999 || CSS
|-
| (45192) - || 1999 XW163|| 8 december 1999 || CSS
|-
| (45193) - || 1999 XD165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45194) - || 1999 XJ165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45195) - || 1999 XT166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45196) - || 1999 XV166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45197) - || 1999 XY167|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45198) - || 1999 XF169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45199) - || 1999 XF170|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45200) - || 1999 XS170|| 10 december 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten